Баженов Василь:
 Баженов Василь Іванович (1737 або 1738–1799) — видатний російський архітектор і педагог доби класицизму.
 Баженов Василь Миколайович (1916–1995) — російський письменник. Член Спілки письменників України (1975). Батько Льва Баженова.
 Баженов Василь Якович — російський історик.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок